Karabin maszynowy Bren
 Bren (Drôme) – miasto we Francji